Die Football League Second Division 1922/23 war die 27. Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Sie begann am 26. August 1922 und endete am 5. Mai 1923.

Zweitligameister wurde Notts County und daneben stieg auch das zweitplatzierte West Ham United in die Football League First Division auf. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1923/24 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten FC Stoke und Oldham Athletic die Plätze ein. Aus der Second Division absteigen mussten Rotherham County und die Wolverhampton Wanderers; beide Klubs traten fortan in der Nordstaffel Football League Third Division North an. Anstelle der beiden Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1923/24 Third-Division-North-Meister FC Nelson und aus der Football League Third Division South der Gewinner Bristol City die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Literatur 
 Michael Joyce: Football League Players’ Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.

Weblinks 
 England 1922-23 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

Fußballsaison 1922/23
1922